Plinthus kan syfta på:

 Plinthus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Plinthus (växter) – ett släkte av växter